Киянченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Киянченко, Георгий Васильевич (1911—1989) — украинский художник.
 Киянченко, Михаил Степанович (1898—1920) — участник севастопольского подполья в годы Гражданской войны.
 Киянченко, Николай Степанович (1908—1992) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).